Лёринци () — город в Венгрии в медье Хэвеш. Население — около 6000 человек (2001 год). Расположен в 45 км к северо-востоку от Будапешта.

В городе расположена Матравидекская ТЭС, одна из крупнейших в стране.

Во время Второй мировой войны 26 октября 1944 года в этом районе были ожесточенные бои с фашистами. В городе есть памятник погибшим воинам.

Население

Города-побратимы

Примечания

Населённые пункты Хевеша